Miejscowości w USA:
 Bridgton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Bridgton – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Bridgton (ang. Bridgton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland